Underground FG est une webradio lancée en 2004 à l'occasion de la Techno parade par FG DJ Radio. Elle est spécialisée comme FG à l'origine dans la musique électronique telle que la House, Techno et la Dance. Le programme alterne la diffusion d'une playlist avec des morceaux récents ou plus anciens, et des sessions de mixes issues des archives de Radio FG.

Le premier responsable éditorial d'Underground FG a été Christophe Vix-Gras jusqu'en . 
Le programmateur musical et responsable de la webradio a été Dominique Bourron de 2004 à aout 2008. 
Depuis cette date, c'est Gregory Souty qui est chargé de la programmation de cette webradio qui réalise en moyenne  connexions quotidiennes. 

Le succès de Underground FG, rebaptisée en 2010 FG Underground, est rapide ce qui a eu pour conséquence que des soirées et des compilations soient produites dès 2005 par Radio FG.

Références

Lien externe 
 

Webradio domiciliée en France
Webradio créée en 2004